Termin -{SLCC}- ima više značenja.
 (S)-sulfolaktat dehidrogenaza, enzim
 -{St. Louis Car Co.}-, preduzeće